De bruid (gedicht), een gedicht van de Nederlandse dichter Jan Prins
 De bruid (schilderij), een schilderij van Johan Thorn Prikker in het Kröller-Müller Museum